Totter ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Totter (* 1974), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Audrey Totter (1918–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Rolf Totter (1922–1979), österreichischer Karikaturist, Graphiker, Illustrator und Maler